Дэвид Вудард (; род. 6 апреля 1964 года, Санта-Барбара, Калифорния) — американский писатель и дирижёр. В течение 1990-х годов он создал термин «преквием», языковую контаминацию слов «preemptive» и «requiem». Этим словом он описал собственный буддистский способ написания специализированной музыки, которая предназначена для исполнения во время или немного раньше смерти субъекта.

Ритуальная служба Лос-Анджелеса, в которой Вудард работал дирижером или музыкальным руководителем, проводит в нефункционирующем фуникулере Angels Flight гражданский обряд в честь жертвы несчастного случая Леона Прапорта и его травмированной вдовы Лолы. Также Вудард проводил панихиды, посвященные диким животным, например, калифорнийскому бурому пеликану. Это происходило на обрывистом берегу пляжа, в том же самом месте, где упала эта птица.

Вудард также известен своими репродукциями «Машины сновидений»—слабопсихоактивной лампы, которая экспонировалась в музеях искусств по всему миру. В Германия и Непале он известен благодаря своим публикациям в журнале Дер Фреунд, среди которых есть статьи на темы межвидовой кармы, сознания растений и парагвайского поселения Нуэва Германия.

Образование 
Вудард получил образование в Новая школа социальных исследований и Калифорнийский университет в Санта-Барбаре.

Нуэва Германия 
В 2003 году Вудард был избран депутатом в Джунипер Хиллс (округ Лос-Анджелес), Калифорния. Работая на этой должности, он предложил заключить договор о побратимстве с городком Нуэва Германия в Парагвае. Чтобы воплотить в жизнь свою идею, Вудард отправился в бывшее вегетарианско-феминистское поселение-утопию и встретился с его муниципальным руководством. По результатам первоначального визита он решил не устанавливать отношений между общинами, но нашел в сообществе интересный объект для изучения в своих последующих работах. Его особенно заинтересовали первичные трансгуманистические идеи разработчика-изобретателя Рихарда Вагнера и Элизабет Форстер-Ницше, которая вместе со своим мужем Бернхардом Форстером основала вышеуказанную колонию и проживала там в течение 1886—1889 годов.

С 2004 по 2006 годы Вудард, при поддержке вице-президента США Дика Чейни, возглавлял многочисленные экспедиции в Нуэва Германия. В 2011 году Вудард разрешил швейцарскому писателю-романисту Кристиану Крахту опубликовать их объемистую личную переписку (в которой значительное внимание уделено Нуэва Германия). Она вышла в свет в двух томах под штемпелем Ганноверский университет Wehrhahn Verlag. В своем обзоре книги Франкфуртер альгемайне цайтунг отмечает: «[Вудард и Крахт] стерли границу между жизнью и искусством». Дер Шпигель считает, что первый том, Five Years, является «спиритуалистической подготовительной работой» к Imperium—следующему роману Крахта.

По мнению Эндрю МакКанна, «Крахт сопровождал Вударда в путешествии к тому, что осталось от того места, на котором потомки первых поселенцев жили в радикально ограниченных условиях. Как показывает анализ корреспонденции, Крахт выполнил желание Вударда популяризировать культурный профиль общины и построить миниатюрный Байтройтский оперный театр на месте того, что когда-то было семейной резиденцией Элизабет Форстер-Ницше». В течение последних лет Нуэва Германия превратилась в более приветливое место для посещения, там появилась возможность переночевать, позавтракать и посетить временный исторический музей.

Машина сновидений 
С 1989 по 2007 годы Вудард строил репродукции Машины сновидений, стробоскопического изобретения, разработанного Брионом Гайсином и Иэном Соммервилем, который представляет из себя прорезанный цилиндр из меди или бумаги, который вращается вокруг электрической лампы. Наблюдение за машиной с закрытыми глазами может вызвать психические аберрации, которые можно сравнить с ощущениями во время наркотической интоксикации или сновидениями.

После демонстрации Машины сновидений на Ports of Entry—визуально-ретроспективной художественной выставке Уильяма С. Барроуза в Музее искусств округа Лос-Анджелес, Вудард подружился с автором изобретения и подарил ему на его 83й (и последний в жизни) день рождения ее «Богемскую модель» (изготовленную из бумаги). Предыдущая машина была продана в 2002 году частному коллекционеру на аукционе Сотбис, а более новая—одолжена на продолжительное время с имения Барроуза и выставлена в Spencer Museum of Art.

Примечания и сноски

Сноски

Примечания

Ссылки 

 Публикации Дэвида Вударда  и о нем в каталоге Helveticat Швейцарской национальной библиотеки
 Дэвид Вудард  в Библиотеке Конгресса

Родившиеся в 1964 году
Персоналии:Санта-Барбара
Писатели-постмодернисты
Деятели искусства США
Композиторы США
Википедия:Биографии современников
Дирижёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре
Выпускники Новой школы